Enrico Albrigi (1943) – ex calciatore italiano
 Simone Albrigi noto come Sio (1988) – fumettista e youtuber italiano